Palmiskenea är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Bishop och Hayward 1989. Palmiskenea ingår i familjen Bryocryptellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Palmiskenea